Schlagintweit ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Schlagintweit (1868–1950), deutscher Urologe und Schriftsteller, Erfinder des Rückblickzystoskops
 Gebrüder Schlagintweit, deutsche Forschungsreisende, Wissenschaftler und Bergsteiger
 Adolf Schlagintweit (1829–1857), Reisender und Entdecker
 Eduard Schlagintweit (1831–1866), Historiker, Soldat
 Emil Schlagintweit (1835–1904), Tibetologe, Buddhist
 Hermann von Schlagintweit (1826–1882),  Naturforscher und Reisender
 Robert von Schlagintweit (1833–1885), Reisender und Entdecker
 Joseph Schlagintweit (1792–1854), deutscher Augenarzt und Vater der Gebrüder Schlagintweit
 Maximilian Schlagintweit (1849–1935), bayerischer Offizier, Kolonialist, Gründungsmitglied der Münchner Geographischen Gesellschaft
 Otto Schlagintweit (1880–1956), deutscher Geologe und Paläontologe
 Reinhard Schlagintweit (1928–2018), deutscher Diplomat, früherer Vorsitzender von UNICEF Deutschland

Siehe auch:
 Schlagnitweit